Рукола, врста зеленог поврћа, може да се односи на:

 Рукола (питома) (), културна биљка, позната у разним облицима од времена старих Римљана
 Рукола (дивља) (), самоникла јестива биљка, популарна у исхрани на Медитерану